Сэидзи Кихара (, 15 января 1941, Хиросима, Япония — 4 декабря 2018, там же) — японский хоккеист (хоккей на траве), нападающий.

Биография 
Сэидзи Кихара родился 15 января 1941 года в японской префектуре Хиросима.

Учился в средней школе Саньо в Хиросиме и университете Васэда, играл за их команды по хоккею на траве.

В 1960 году вошёл в состав сборной Японии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Риме, занявшей 14-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 4 матча, забил 3 мяча в ворота сборной Швейцарии.

В 1964 году вошёл в состав сборной Японии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Токио, поделившей 7-8-е места. Играл на позиции нападающего, провёл 7 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной ОГК.

После Олимпиады завершил игровую карьеру. Работал заместителем директора и директором Японской хоккейной ассоциации, помогал в подготовке нападающих сборной Японии.

Умер 4 декабря 2018 года в Хиросиме из-за рака прямой кишки.

Примечания 

Хоккеисты на траве Японии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1960 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1964 года